Grevels (luks. Gréiwels) – wieś w zachodnim Luksemburgu, w gminie Wahl. Wieś zamieszkuje 207 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch